Lucky (« chanceux » en anglais) :

Personnalité 
 Lucie Daouphars dite Lucky, mannequin français (1922-1963)

Personnages de fiction 
 Lucky, un personnage de la pièce de théâtre En attendant Godot, de Samuel Beckett;
 Lucky Luke, un personnage de bande dessinée créé par Morris;

Titre

Musique 
 Lucky, une chanson de la chanteuse Britney Spears, extraite de l'album Oops!... I Did It Again;
 Lucky, un album du groupe Nada Surf;
Lucky, une chanson de la chanteuse Kenza Farah, extraite de l'album 4 Love;
 Lucky, une chanson du chanteur suisse Bastian Baker, extraite de l'album Tomorrow May Not Be Better;
 Lucky, une chanson de Jason Mraz et Colbie Caillat;
 , une chanson du groupe Eiffel 65
 , une chanson du groupe EXO;

Cinéma 
 Lucky : No Time For Love, un film indien sorti en 2005, réalisé par Radhika Rao et Vinay Sapru
 Lucky, un film américain sorti en 2011, réalisé par Gil Cates Jr.
 Lucky, un film américain sorti en 2017, réalisé par John Carroll Lynch
 Lucky, un film français sorti en 2020, réalisé par Olivier Van Hoofstadt
 Lucky Strike, un film sud-coréen sorti en 2020, réalisé par Yong-hoon Kim

Spectacle 
 Lucky Dance Party est un spectacle interactif de danse au parc Walt Disney Studios et au Disney Village à Disneyland Paris.

Télévision 
 Lucky, une série télévisée américaine de 2003 ;

Toponyme 

 Lucky, village américain de Louisiane.

Divers 
 Lucky Air, une compagnie aérienne chinoise ;
 Lucky, une attraction des parcs Disney ;
 Lucky Aide, un supermarché dans la série télévisée américaine Malcolm ;
 Lucky Strike, une marque de cigarettes américaine ;
 I'm Feeling Lucky, une fonctionnalité du moteur de recherche Google ;
 , société italienne de production et de distribution de cinéma.

Voir aussi 
 Lucquy, une commune française du département des Ardennes.
Surnom